Støckel ist der Familienname folgender Personen:

 Johan Ferdinand Vilhelm Valdemar Støckel (1867–1959), dänischer Offizier und Waffenkundler 
 Tommy Støckel (* 1972), dänischer Künstler